Rue des Cheveux peut désigner :
 la rue des Cheveux, une rue à Strasbourg
 une enseigne capillaire à Marseille.